Das Mixed der French Open 1998 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger waren Rika Hiraki und Mahesh Bhupathi. Das Finale gewann die Paarung Justin Gimelstob / Venus Williams gegen Luis Lobo / Serena Williams mit 6:4 und 6:4.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw des Mixed der French-Open 1998

Mixed
1998